Кърджалийска област
Област Кърджали